Nagroda Nargis Dutt to nagroda indyjskiej  National Film Award, promująca filmy wzmacniające jedność Indii. Nazwano ją tak na cześć aktorki Nargis Dutt.

Uhonorowane nią filmy:

Przypisy 

Nagrody filmowe przyznawane w Indiach
Nargis Dutt